Макау — многозначный термин.

 Макау (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Макау (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Макау, Патрик (род. 1985) — кенийский марафонец.

См. также 
 Макао — специальный административный район Китайской Народной Республики